Ninon Abena (1994-), footballeuse camerounaise ;
 Richard Abena (1960-), footballeur camerounais.